

Населені пункти та їхні частини

 Чарноляс — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Чарноляс — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Чарноляс — село в гміні Скорошице Ниського повіту Опольського воєводства
 Чарноляс — осада в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки